Быховская синагога — главная синагога в городе Быхов, Белоруссия.

Памятник архитектуры барокко начала XVII века, с круглой башней и бойницами. Образец оборонного храма, который во время боевых действий служил хорошо защищенной крепостью. Построена в 1620-е годы.

Синагога запирала вход из прилегавших улиц северо-западной части города. Имеет простые карнизы, неглубокие прямоугольные ниши. Окна с полуциркулярными арочными завершениями размещены высоко. Квадратный зал внутри разделен четырьмя столбами на девять равных частей, перекрытых сводами.

Здание представляет собой центрическую постройку размером 20×21 м, толщиной стен около 2 м. Особенностью композиции является круглая угловая башня, сильно выступающая за пределы основной постройки. Эта башня придает постройке крепостной характер. Разбивка окон на значительной высоте и бойницы в аттиковом ярусе также свидетельствуют об оборонном характере постройки. По-видимому, ей в системе частновладельческого укрепленного города-крепости отводилась определенная роль.

Планируется реконструкция синагоги.

На старинных фотографиях

Примечания

Литература 

 Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн.: БелЭн, 1993. — 620 с. — ISBN 5-85700-078-5.
 Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / Рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) і інш.; маст. З. Э. Герасімовіч. — Мн.: Беларуская Энцыклапедыя, 2010. — Т. 3: Дадатак. А — Я. — С. 90. — 696 с. — ISBN 978-985-11-0487-7 (т. 3), ISBN 985-11-0315-2.
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т.3: Беларусы — Варанец / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш — Мн.: БелЭн, 1996. — Т. 3. — 511 с. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0068-4 (т. 3).

Ссылки 

Видео
 

Оборонительные синагоги
Синагоги Белоруссии
Памятники архитектуры Белоруссии под угрозой уничтожения
Руины в Могилёвской области
Культовые сооружения Могилёвской области
Здания и сооружения Быхова